Molibdè
 Domini .mo
 Alternant amb MSO, abreviatura del Microsoft Office
 MØ, cantant i compositora danesa.